Michael Martin peut désigner :
 Michael L. Martin (1932-2015), philosophe britannique ;
 Michael J. Martin (1945-2018), homme politique britannique.